Forenzní analýza je souhrnný termín pro analytické postupy používané k řešení právních otázek. Může to být
 Metoda nebo postup forenzní chemie
 Analýza DNA, 
 Analýza otisků prstů, viz článek Daktyloskopie,
 Jakákoli další analýza pro forenzní vědy.